Aphrodite-Maler bezeichnet:

 Aphrodite-Maler (Attika), griechisch-attischer rotfiguriger Vasenmaler
 Aphrodite-Maler (Paestum), griechisch-paestanischer rotfiguriger Vasenmaler